Bernhart Lachaman ist der Name folgender Personen:

* Bernhart Lachaman der Ältere († 1517), deutscher Glockengießer
 Bernhart Lachaman der Jüngere († 1523), deutscher Glockengießer